Peyrolles es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Le Vigan y cantón de Saint-André-de-Valborgne. Hasta el 7 de julio de 2006 se denominaba Peyroles.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Localidades de Gard